Лос Пољос има више значења:

 Лос Пољос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Пољос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пољос (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику